Деревенский детектив (повесть) — повесть Виля Липатова
 Деревенский детектив (цикл) — цикл произведений Виля Липатова
 Деревенский детектив (фильм) — фильм по одноимённой повести

Примечания